Геростра́т () — житель древнегреческого города Эфес (ныне Сельчук, территория Турции), который сжёг храм Артемиды в своём родном городе летом 356 года до н. э.

По рассказу древнегреческого историка Феопомпа, Герострат сознался во время пытки, что поджёг храм для того, чтобы его имя помнили потомки. Эфесцы приговорили его к казни и постановили никогда не упоминать его имя. Однако Феопомп, рассказавший о преступлении Герострата, сохранил таким образом его имя для потомков.

Сведения античных авторов 

Хотя труды Феопомпа сохранились лишь во фрагментах, на него ссылается римский писатель-моралист I века н. э. Валерий Максим, чей рассказ наиболее подробен.

Таким образом, Герострат добился своего: приобрёл бессмертную, пусть и позорную, славу. Уже Валерий Максим включает рассказ о нём в главу «О желании славы» (De cupiditate gloriae), в одном ряду с Фемистоклом, Александром Великим и Аристотелем. А римский писатель Элиан в сочинении «О природе животных» упоминает Герострата в перечне врагов божеств вместе с философами Гиппоном и Диагором.

Авл Геллий не называет имя поджигателя, но ссылается не на постановление эфесцев, а на «решение всей Азии».

Согласно Страбону, на месте сожжённого Геростратом храма жители этого города построили новый храм Артемиды Эфесской, включённый в число «чудес света».

Историк Тимей и вслед за ним Марк Туллий Цицерон и Плутарх утверждали, что храм Артемиды сгорел в ту самую ночь, когда родился будущий завоеватель Азии Александр Македонский.

Отражение в культуре и литературе 
 Выражение «геростратова слава» стало крылатым, обозначая славу, равную вечному позору; постыдную известность человека, который прославился только путём разрушения того, что создано другими. Выражение существует в разных вариантах и словосочетаниях: «Геростратова слава», «лавры Герострата», «стяжать лавры Герострата». Его использовал А. С. Пушкин в эпиграмме на Стурдзу «Холоп венчанного солдата». Имя «Герострат» ряд авторов использовали для своих персонажей (в рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий») или в качестве названия (у Жана-Поля Сартра одна из новелл сборника «Стена»).
 Итальянский писатель Алессандро Верри в небольшом романе «Жизнь Герострата» (1818) выразил в том числе ненависть к Наполеону.
 В  году была поставлена пьеса Григория Горина «Забыть Герострата!».

См. также 
 Damnatio memoriae
 Эффект Стрейзанд

Примечания

Литература 
 
 Энциклопедия Паули-Виссова. Том VIII. Полутом 1. Стб. 1145—1146. (автор статьи — Plaumann)

Ссылки 
 

Персоналии:Древняя Греция
Родившиеся в Греции
Вандалы (преступники)
Метафоры
Казнённые в IV веке до н. э.
Артемида